Spitalmühle ist der Name von Orten und Siedlungsplätzen in Deutschland und Österreich:

Orte:
 Spitalmühle (Bad Königshofen im Grabfeld), Einöde der Stadt Bad Königshofen im Grabfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Spitalmühle (Gachenbach), Einöde der Gemeinde Gachenbach, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Spitalmühle (Markgröningen), Wohnplatz im Stadtteil Talhausen, Markgröningen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg; Getreidemühle an der Glems
 Spitalmühle (Memmingen), Einöde in der Gemarkung von Buxach der kreisfreien Stadt Memmingen, Bayern
 Spitalmühle (Mengen), Haus der Stadt Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg 
 Spitalmühle (Münnerstadt), Einöde in der Gemarkung Münnerstadt der Stadt Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Spitalmühle (Gemeinde Niederwaldkirchen), Ortslage in Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Spitalmühle (Steyr), ehemalige, in den 1950er Jahren abgerissene Mühle in Steyr (Oberösterreich)

Siedlungsplatz:
 Spitalmühle (Pfullendorf), Siedlungsplatz in der Gemarkung der Kernstadt von Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg; Mühle am Andelsbach